Bart Ehrman – accademico, biblista e filologo statunitense
Riccardo Ehrman – giornalista italiano

Pagine correlate 
Ehrmann